Гунинтам () — выделеные в энциклопедии языка телугу Педда балашикше 434 комбинации гласных (аччулу) и согласных (халлулу) встречающиеся в языке телугу (31 х 14 = 434). В таблице отсутствуют буквы нгакараму и ньякараму.

Буквы телугу